Petunia violacea (Lindl.) è una pianta stagionale appartenente alla famiglia delle Solanaceae.

Descrizione 
Petunia violacea è una pianta che viene usata nei giardini come pianta ornamentale. Le foglie sono piccole e verdi, mentre i fiori sono colorati, ma non hanno una bordatura o una stella bianca. La pianta ha una sostanza appiccicosa.

Galleria d'immagini

Note 

Solanaceae